Gautier steht für:
 Gautier (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gautier (Cognac), französische Cognacmarke
 Gautier et Cie, französischer Automobilhersteller
 Gautier (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Gaultier
 Gauthier